Тюбинген () е град в Югозападна Германия, център на регион Тюбинген и окръг Тюбинген в провинция Баден-Вюртемберг. Разположен е при вливането на река Амер в Некар, на 30 km югозападно от Щутгарт. Населението му е около 87 464 жители (към 31 декември 2015). Градът е известен с Тюбингенския университет, един от най-авторитетните в страната.

Тюбинген се споменава за пръв път в исторически източници през 1191, макар че вероятно съществува от 7 век. През 1231 вече е обозначаван като град (civitas). През 1342 е присъединен към Вюртемберг, а през 1477 граф Еберхард I основава Тюбингенския университет, превърнал се в един от центровете на Реформацията.

Личности 
 Починали в Тюбинген
 Вилхелм Вайнберг (1862 – 1937), генетик
 Фридрих Хьолдерлин (1770 – 1843), писател
 Вилхелм Шикард (1592 – 1635), астроном и математик
 Други личности, свързани с Тюбинген
 Херман Хесе (1877 – 1962), писател, живее в града през 1895 – 1899

Историческо развитие на населението

Побратимени градове 
  Монте, Швейцария, от 1959
  Екс ан Прованс, Франция, от 1960
  Ан Арбър, САЩ, от 1965
  Дърам, Англия, от 1969
  Егъл, Швейцария, от 1973
  Петрозаводск, Русия, от 1989
  Перуджа, Италия, от 1994
  Вийя Ел Салвадор (Villa El Salvador), Перу, от 2006
  Килхберг, Швейцария, от 1956
  Кингершайм, Франция, от 1963

Външни препратки 
 Официален сайт 

Градове в Баден-Вюртемберг